Stati Uniti d'America
 Clear Lake – capoluogo della Contea di Deuel, Dakota del Sud
 Clear Lake – villaggio della Contea di Sangamon, Illinois
 Clear Lake – città della Contea di Steuben, Indiana
 Clear Lake – città della Contea di Cerro Gordo, Iowa
 Clear Lake – città della Contea di Sherburne, Minnesota
 Clear Lake – census-designated place della Contea di Skagit, Washington
 Clear Lake – città della Contea di Polk, Wisconsin
 Clear – lago vicino a Houston
 Clear Lake – regione nelle contee di Harris e di Galveston in Texas, nella baia di Galveston

Pagine correlate 
 Clearlake